Dorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dorfer (* 1961), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Alois Dorfer (1807–1892), österreichischer Zisterzienser, Abt von Stift Wilhering
 Barbara Dorfer (* 1977), österreichische Sängerin
 Eduard Dorfer (* 1922), Südtiroler Politiker
 Franz Dorfer (1950–2012), österreichischer Boxer
 Gerhard Dorfer (* 1939), österreichischer Schauspieler
 Martin Dorfer, österreichischer Generalmajor
 Matthias Dorfer (* 1993), deutscher Biathlet
 Oliver Dorfer (* 1963), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Soziologe
 Thomas Dorfer (* 1975), österreichischer Koch

Siehe auch:
 Gustav Weindorfer (genannt Dorfer; 1874–1932), österreichisch-australischer Farmer, Naturforscher, Resortbetreiber und Ranger
 Dörfer
 Dorfner